Иван Томич (; ) — сербский футболист, игравший на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры — тренер.

Выступал, в частности, за клуб «Партизан», а также национальную сборную Югославии. Обладатель Суперкубка Италии по футболу.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1993 году выступлениями за клуб «Партизан», в котором провел пять сезонов, приняв участие в 82 матчах чемпионата.

Своей игрой привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Рома», к составу которого присоединился в 1998 году. Отыграл за «римлян» следующие два сезона своей игровой карьеры.

В течение 2000—2001 годов защищал на условиях аренды цвета испанского клуба «Алавес».

В 2001 году вернулся в «Рому». На этот раз провел в составе два сезона.

Позже с 2003 по 2004 год вновь отдавался в аренду в клубы «Алавеса» и «Райо Вальекано».

В 2004 году вернулся в «Партизан», за который отыграл 3 сезона. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Партизан» в 2007 году.

Выступления за сборные 
В 1997 году привлекался в состав молодежной сборной Югославии. На молодёжном уровне сыграл в одном официальном матче, забил 1 гол.

В 1998 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Югославии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 4 года, провел в форме главной команды страны лишь 5 матчей.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, вернувшись к футболу после небольшого перерыва, в 2014 году, войдя в тренерский штаб национальной сборной Сербии.

В 2014 году стал главным тренером юношеской сборной Сербии, которую тренировал лишь один год.

В течение тренерской карьеры также возглавлял команду клуба «Телеоптик».

Последним местом тренерской работы был клуб «Партизан», главным тренером которого Иван Томич был с 2015 по 2016 год.

Титулы и достижения 
 Чемпионат Югославии (3):
 Патризан: 1993/94, 1995/96, 1996/97.

 Чемпионат Сербии и Черногории(1):
 Патризан: 2004/05.

  Обладатель Суперкубка Италии по футболу (1):
 «Рома»: 2001.

Примечания 

Родившиеся в Белграде
Тренеры ФК «Партизан»
Тренеры сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Сербии
Футболисты Сербии
Футболисты Югославии
Страницы с непроверенными переводами